Mille Îles, Mille-Îles o Mille-Isles, que significa Mil Islas en framcés, puede referirse a lugares diversos en países francófonos:

Topónimos

- 
 Mille Îles, archipiélago del río San Lorenzo

( Quebec) 
 Rivière des Mille Îles, río de Laval, Laurentides y Lanaudière
 Mille-Isles, municipio de Laurentides
 Mille-Îles, señorío de Nueva Francia
 Mille-Îles, circunscripción electoral de Laval